Antonino Petyx (ur. 5 czerwca 1874 w Casteltermini, zm. 18 października 1935 w Palermo) – włoski Sługa Boży Kościoła katolickiego.

Życiorys 
Był synem barona Ludwika Petyx. W młodym wieku przeniósł się do Palermo, gdzie przebywał kilka lat w salezjańskiej wyższej szkole, a następnie ukończył studia klasyczne i studia na wydziale prawa. Około roku 1899 roku wstąpił do Franciszkańskiego Zakonu Świeckiego. Współpracował z katolicką gazetą Corriere di Sicilia, a także był członkiem Akcji Katolickiej. Zmarł 18 października 1935 roku i został pochowany w kościele Braci Mniejszych. Obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny.

Bibliografia 
 

Włoscy Słudzy Boży Kościoła katolickiego
Tercjarze franciszkańscy (biografie)
Włoscy działacze Akcji Katolickiej
Urodzeni w 1874
Zmarli w 1935